Рубежинский — название нескольких населённых пунктов:

 Рубежинский — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Рубежинский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.